CST-100 (Crew Space Transportation) este o capsulă spațială dezvoltată de Boeing în colaborare cu Bigelow Aerospace pentru programul Commercial Crew Development al NASA. Misiunea sa principală este de a transporta echipaje spre Stația Spațială Internațională și la stațiile spațiale private, cum ar fi propusa Stație Spațială Bigelow. 

La exterior este similară cu Orion, o navă spațială construită pentru NASA de Lockheed Martin. Capsula are un diametru de 4,56 metri, fiind puțin mai mare decât modulul de comandă Apollo și mai mică decât capsula Orion. CST-100 va transporta echipaje de până la șapte persoane. Capsula este proiectată pentru a fi în măsură să rămână pe orbită o perioadă de până la șapte luni, cu o reutilizare de până la zece misiuni. Aceasta va fi combatibilă spre lansare, cu rachetele Atlas V, Delta IV și Falcon 9. 

În faza primară a programului, NASA i-a acordat lui Boeing 18 milioane dolari SUA pentru dezvoltarea preliminară a navei spațiale. În faza a doua Boeing a obținut 93 de milioane dolari pentru dezvoltarea continuă. La 3 august 2012, NASA a anunțat premiul de 460 milioane dolari pentru ca Boeing să-și continue munca asupra CST-100, sub programa „Commercial Crew Integrated Capability” (CCiCap).

Vezi și
 Orion (navă spațială)
 Dragon SpaceX
 Dream Chaser

Referințe

Boeing
Bigelow Aerospace
Nave spațiale pilotate
Zbor spațial privat